Simpson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Beryl Brintnall Simpson
 Charles Edmond Simpson
 David Alan Simpson
 Donald Ray Simpson
 George Simpson
 George Gaylord Simpson
 Jack A. Simpson
 Paul J. Simpson
 Alastair G.B. Simpson